Patrick Dunn (né le  à Trois-Rivières, dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel franco-canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 

En 1980, il commence sa carrière junior avec les Draveurs de Trois-Rivières dans la LHJMQ. Il passe professionnel avec les Ours de Villard-de-Lans  dans la Nationale 1A en 1988.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|1979-1980 || Elans de Maurice || QMAAA ||40 ||17 ||21 ||38 ||75 ||2 ||0 ||1 ||1 ||0	
|-
|1980-1981 || Draveurs de Trois-Rivières || LHJMQ ||38 ||1 ||9 ||10 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-	
|-
|1980-1981 || Remparts de Québec || LHJMQ ||31 ||5 ||14 ||19 ||85 ||7 ||1 ||3 ||4 ||8	
|-
|1981-1982 || Remparts de Québec || LHJMQ ||15 ||4 ||4 ||8 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-	
|-
|1981-1982 || Bisons de Granby || LHJMQ ||36 ||6 ||10 ||16 ||151 ||10 ||2 ||5 ||7 ||0	
|-
|1982-1983 || Cataractes de Shawinigan || LHJMQ ||66 ||28 ||52 ||80 ||147 ||7 ||0 ||2 ||2 ||14	
|-
|1988-1989 || Ours de Villard-de-Lans || Nationale 1A ||40 ||31 ||30 ||61 ||59 ||- ||- ||- ||- ||-	
|-
|1989-1990 || Ours de Villard-de-Lans || Nationale 1A ||35 ||25 ||24 ||49 ||131 ||- ||- ||- ||- ||- 	
|-
|1990-1991 || Amiens hockey élite || Ligue nationale ||26 ||14 ||10 ||24 ||59 ||4 ||0 ||0 ||0 ||4 	
|-
|1991-1992 || Diables rouges de Briançon || Élite ||30 ||18 ||15 ||33 ||51 ||- ||- ||- ||- ||- 	
|-
|1992-1993 || Amiens hockey élite || Nationale 1 ||33 ||26 ||30 ||56 ||96 ||- ||- ||- ||- ||-  	
|-
|1993-1994 || Amiens hockey élite || Nationale 1 ||16 ||13 ||23 ||36 ||30 ||12 ||6 ||13 ||19 ||12 	
|-	
|1994-1995 || Dragons de Rouen || Élite ||27 ||10 ||18 ||28 ||50 ||8 ||8 ||7 ||15 ||0
|-
|1995-1996 || Dragons de Rouen || Élite	||27 ||6 ||13 ||19 ||40 ||9 ||2 ||1 ||3 ||16
|-
|1996-1997 || Vienne EV || Autriche ||9 ||1 ||1 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 || Grizzlies de l'Utah || LIH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- || -||- 	
|-
|1996-1997 || Scorpions du Nouveau-Mexique || WPHL ||51 ||23 ||35 ||58 ||62 ||2 ||0 ||2 ||2 ||0 		
|-
|1997-1998 || Gila Monsters de Tucson || WCHL ||23 ||5 ||17 ||22 ||39 ||- ||- ||- ||- ||- 		
|-
|1997-1998 || Mudbugs de Shreveport || WPHL ||32 ||4 ||19 ||23 ||14 ||8 ||0 ||2 ||2 ||4 		
|-
|1998-1999 || Nova d'Acton Vale || LHPSQ ||19 ||2 ||12 ||14 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-   		
|-
|1998-1999 || Aztèques d'Asbestos || LHPSQ ||3 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-   		
|-

En équipe nationale 

|-
| 1991 || align=left| France || aling=left|Championnat du monde B || 4 ||0 ||0 ||0 ||0 || align=left|3 position de la poule B
|-
| 1992 || align=left| France || aling=left|JO || 8 ||3 ||2 ||5 ||8 || align=left|8 position
|-
| 1992 || align=left| France || aling=left|Championnat du monde || 6 ||1 ||1 ||2 ||2 || align=left|11 position
|-
| 1993 || align=left| France || aling=left|Championnat du monde || 6 ||0 ||0 ||0 ||6 || align=left|10 position
|-
| 1994 || align=left| France || aling=left|Championnat du monde || 5 ||2 ||0 ||2 ||6 || align=left|10 position
|-
| 1995 || align=left| France || aling=left|Championnat du monde || 6 ||0 ||0 ||0 ||0 || align=left|8 position
|-
| 1996 || align=left| France || aling=left|Championnat du monde || 7 ||1 ||0 ||1 ||6 || align=left|11 position
|-

Statistiques d'entraîneur 

Mis à jour le 

| 2002-2003 || Scorpions du Nouveau-Mexique || LCH
| 24 || 12 || 11 || 1  || remplacé en cours de saison 
|- bgcolor="#f0f0f0"
|2003-2004 || IceRays de Corpus Christi || LCH 
| 22 || 8 || 13 || 1 || Non qualifiés (Intérim)
|- bgcolor="#f0f0f0"

Trophées et distinstions

France Élite 

 Il remporte le Championnat avec les Dragons de Rouen en 1994-1995.

Références 

Naissance en mai 1963
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur international français de hockey sur glace
Joueur des Draveurs de Trois-Rivières
Joueur des Remparts de Québec
Joueur des Bisons de Granby
Joueur des Cataractes de Shawinigan
Joueur des Ours de Villard-de-Lans
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur des Grizzlies de l'Utah (LIH)
Joueur des Scorpions du Nouveau-Mexique
Joueur des Vienna Capitals
Joueur des Gila Monsters de Tucson
Joueur des Mudbugs de Bossier-Shreveport
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Trois-Rivières
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Entraîneur français de hockey sur glace
Joueur des Diables rouges de Briançon
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1992